Tallon Griekspoor era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare. 

In finale Tseng Chun-hsin ha sconfitto Norbert Gombos con il punteggio di 6-4, 6-1.

Teste di serie 

  Norbert Gombos (finale)
  Juan Manuel Cerúndolo (primo turno, ritirato)
  Dennis Novak (semifinale)
  Tseng Chun-hsin (campione)

  Mario Vilella Martínez (ritirato)  
  Maximilian Marterer (primo turno) 
  Marco Trungelliti (quarti di finale) 
  Andrea Pellegrino (primo turno)

Qualificati 

  Michael Geerts (secondo turno)
  Ulises Blanch (primo turno)
  Miguel Damas (secondo turno)

  Rudolf Molleker (primo turno) 
  Oleksii Krutykh (primo turno) 
  Daniel Merida Aguilar (secondo turno)

Lucky loser 

  Christopher Heyman (secondo turno)

Wildcard 

  Ivan Gakhov (semifinale)
  Carlos Gimeno Valero (quarti di finale)

  Carlos Sánchez Jover (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Murcia Open 2022